Gado steht für:
 Boubé Gado (1944–2015), nigrischer Historiker und Politiker
 Foumakoye Gado (* 1950), nigrischer Politiker
 Rabo Saminou (* 1986), nigrischer Fußballtorhüter
 Godfrey Mwampembwa (* 1969), kenianischer Cartoonist, genannt Gado
 Mohamed Nagy (* 1984), ägyptischer Fußballspieler, genannt Gado

Gadó steht für:
 Gábor Gadó (* 1957), ungarischer Jazz-Gitarrist

Siehe auch:
 Gado-Gado-Saucenpaste